Вильчевский () — польская фамилия. Известные носители:

 Вильчевский, Павел Эмильевич (1874—1958) — русский генерал, участник Белого движения, протоиерей. 
 Вильчевский, Пётр (род. 1978) — польский боксёр-профессионал.